Als Frieden von Péronne werden zwei Verträge bezeichnet, die zwischen Frankreich und Flandern geschlossen wurden:

 Frieden von Péronne 1200
 Frieden von Péronne 1468

Signaturort war Péronne an der Somme.